Gobelinus ist der Familienname folgender Personen:

 Gobelinus Person (Gobelin Person; 1358–1421), Historiker und Kirchenreformer aus dem Fürstbistum Paderborn
 Gabel Schaffen (Gobelinus Schaffen; † 1650), von 1612 bis 1632 Abt des Klosters Grafschaft

Siehe auch:
 Gobelin